Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
 Ludowo-Pracowniczy Związek Solidarystów Rosyjskich
 National Trust for Scotland